Die Serie B 1930/31 war die 2. Spielzeit der italienischen Fußball-Liga Serie B. Begonnen hatte die Saison am 28. September 1930. Der letzte Spieltag war der 28. Juli 1931. Neben Erstligaabsteiger AC Florenz stiegen der AS Bari in die Serie A 1931/32 auf. In die Prima Divisione 1931/32 mussten AS Lucchese Libertas, Derthona FBC und Liguria FBC absteigen.

Teilnehmer

Tabelle 

|}

Kreuztabelle

Siehe auch 
 Serie A 1930/31

Weblinks 
 Italy 1930/31

1930
Fußballsaison 1930/31